BiH:
 Jelići (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad
 Jelići (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje